Герман Х. Хальбом (, 10 июля 1886 — 13 января 1963) — американский шахматист.

Один из сильнейших шахматистов Чикаго первой трети XX в. Член Кенвудского шахматного клуба.

Впервые обратил на себя внимание в 1910 г., когда в сеансе одновременной игры Х. Р. Капабланки сумел завершить партию вничью.

Наиболее известен по успешным выступлениям в чемпионатах Западной шахматной ассоциации (открытых чемпионатах США). Крупнейшее спортивное достижение — победа в одном из таких турниров, которой он добился в 1929 г. (турнир проходил в Сент-Луисе).

В 1942 г. участвовал в чемпионате США.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Хальбома в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Хальбома на сайте 365Chess
 Личная карточка Г. Хальбома на сайте 365Chess (партии из чемпионата США 1942 г.; фамилия написана с ошибкой)

Шахматисты США
Шахматисты XX века